Тиагу Сантус: 
 Сантус, Тиагу (род. 1984) — бразильский боец среднего веса.
 Сантус, Тиагу (род. 1986) — бразильский боец тяжёлого веса.